Ю́рий Петро́вич Артю́хин (22 июня 1930 — 4 августа 1998) — бортинженер космического корабля «Союз-14», орбитальной станции «Салют-3», Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР — 30-й советский космонавт.

Биография 
Родился 22 июня (по документам — 22 июля) 1930 года в деревне Першутино (по документам — деревня Лаврово) Клинского района Московской области в семье военного лётчика. Русский. Член Коммунистической партии с 1957 года. В 1948 году окончил десять классов Клинской железнодорожной школы № 4.

С 1942 года работал в колхозе.

16 сентября 1948 — 11 декабря 1950 года — курсант Серпуховского военного авиационно-технического училища.

C 19 февраля 1951 года — техник авиаэскадрильи по спецслужбе 231 штурмового авиаполка 74 штурмовой авиадивизии 45 воздушной армии Забайкальского ВО.

21 августа 1952 — март 1958 года — слушатель ВВИА им. Н. Е. Жуковского, получил диплом по специальности «инженер-электрик ВВС».

С 7 марта 1958 — старший инженер по автоматизации авиадвигателей отделения автоматизации самолётов кафедры авиаприборов; с 24 января 1959 — старший инженер по электрическому и приборному оборудованию самолётов; с 25 февраля 1961 — старший инженер 19 лаборатории в ВВИА имени Н. Е. Жуковского. Занимался освоением вычислительной техники.

27 июня 1980 года в Военном инженерном институте им. А. Ф. Можайского (г. Ленинград) защитил диссертацию и получил учёную степень «» по космической разведке.

С 10 января 1963 года зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС. В 1963—1965 годах дважды участвовал в работе научно-измерительных пунктов по управлению полётом в качестве заместителя и начальника оперативной группы. В мае 1965 − январе 1966 года проходил подготовку для полёта на космическом корабле «Восход-3» в составе 3-го экипажа (вместе с В. А. Шаталовым. Во время полёта космических кораблей «Союз-6, Союз-7, Союз-8» (октябрь 1969 года), «Союз-9» (июнь 1970 года) участвовал в управлении полётом на плавучем научно-измерительном пункте «Космонавт Владимир Комаров», а в 1971 году во время полёта «Союза-11» — на судне «Академик Сергей Королёв».

В 1965—1969 годах входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны Л1/«Зонд» и посадке на неё Л3. Полёты пилотируемых кораблей «Зонд» по лунно-облётной программе были отменены после того, как США совершили первый полёт вокруг Луны на «Аполлоне-8» в декабре 1968 г., а параллельная лунно-посадочная программа также не была реализована ввиду значительного отставания от США с полным проигрышем СССР в «лунной гонке» после успешной высадки американцев на Луну на «Аполлоне-11» в июле 1969 года.

Входил в состав экипажа планировавшегося на июнь 1973 года первого полёта на первую военную орбитальную станцию программы «Алмаз». Однако, ввиду разгерметизации станции «Салют-2» полёт состоялся позже, на следующую станцию программы.

3—19 июля 1974 года совершил космический полёт в качестве бортинженера (командир экипажа — П. Р. Попович) на космическом корабле «Союз-14» и орбитальной станции «Салют-3» продолжительностью 15 суток 17,5 часов. Позывной — Беркут-2.

За успешное осуществление полёта и проявленные при этом мужество и героизм полковнику-инженеру Артюхину Юрию Петровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1974 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10746).

С 25 июля 1974 года — космонавт 3-го класса.
С 11 декабря 1974 года — начальник 2 отдела в ЦПК, старший инструктор-космонавт; курировал военные программы. В 1975—1979 проходил подготовку в группе по военной программе «Алмаз». В 1979—1981 готовился к испытательному полёту на космическом корабле ТКС.

26 января 1982 года отчислен из отряда космонавтов в связи с назначением на должность зам. начальника 1-го управления ЦПК по научно-исследовательской и испытательной работе (до 24 декабря 1987), с 10 декабря 1982 с.н.с. по специальности «Военная кибернетика, системный анализ».

С 3 марта 1988 года полковник Ю. П. Артюхин в запасе.

В 1988—1992 годах работал начальником сектора НПО «Молния»; занимался математическим обеспечением тренажёров «Бурана».

В 1975—1987 — депутат Мособлсовета.

В 1975—1993 — вице-президент Общества дружбы с Португалией.

В 1975—1992 — президент Федерации лыжного спорта РСФСР.

В 1985—1992 — член правления Комитета солидарности со странами Латинской Америки.

Увлечения: охота, рыбалка, коллекционирование книг о В. П. Чкалове.

Жил в Звёздном городке. Умер 4 августа 1998 года. Похоронен на кладбище деревни Леониха Щёлковского района Московской области.

Воинские звания 
 Техник-лейтенант (11.12.1950).
 Старший техник-лейтенант (30.12.1952).
 Старший инженер-лейтенант (1954)
 Инженер-капитан (7.03.1958).
 Инженер-майор (30.03.1962).
 Инженер-подполковник (3.06.1965).
 Инженер-полковник (30.07.1974).
 Полковник (14.05.1984).

Награды 
 Герой Советского Союза (20 июля 1974)
 Орден Ленина (20 июля 1974)
 Орден Красной Звезды (1980)
 12 медалей, в том числе «За отличие в охране государственной границы СССР» (1977)
 Крест Яна Красицкого (Польша, 1975)

Почётный гражданин городов Байконур (с 1977), Даугавпилс, Джезказган, Калуга, Клин, Ленинск, Варна (Болгария).

Заслуженный мастер спорта СССР (1974), I разряд по лыжному спорту, стрельбе и лёгкой атлетике. Почётный радист СССР (1977).

Семья 
 Отец — Пётр Павлович Артюхин (1904—17.07.1941), военный лётчик, воевал на Халхин-Голе, погиб при обороне Ленинграда.
 Мать — Анна Васильевна Артюхина (Рулина) (1907 г. р.), заведующая детсадом.
 Брат — Игорь Петрович Артюхин (1941 г.р.), мастер-наладчик вакуумных приборов.
 Жена — Нина Ивановна Артюхина (Лисовская) (1933 г. р.), работала в издательстве «Наука».
 Сын — Сергей Юрьевич Артюхин (1955—1999), военнослужащий ВВС, кандидат технических наук, начальник лаборатории Рижского авиационно-инженерного училища.
 Сын — Владимир Юрьевич Артюхин (1964 г. р.), военнослужащий ВВС, научный сотрудник ЦНИИ-30 им. В. П. Чкалова.

Библиография 
 Системы управления космических аппаратов, стабилизированных вращением. — М., 1979.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Космическая Энциклопедия
 Спортивный некрополь
 Космонавт Юрий Артюхин. Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса

Умершие от рака
Почётные граждане Даугавпилса
Почётные граждане Жезказгана
Почётные граждане Варны
Почётные граждане Клина
Почётные граждане Калуги
Похороненные на кладбище деревни Леониха (Щёлковский район)
Депутаты Московского областного совета
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Члены КПСС